Emissão pode referir-se a:

Filatelia 
 Emissão base.

Física nuclear 
 Emissão alfa
 Emissão beta
 Emissão protônica

Desambiguação